Lumina steht für:

 Chevrolet Lumina, ein Pkw-Modell von General Motors
 Lumina (Constanța), ein Ort im rumänischen Kreis Constanța
 Lumina (Desktop-Umgebung), eine grafische Arbeitsumgebung, die im Project Trident für das Betriebssystem TrueOS entwickelt wird
 Microsoft Lumia, eine Serie von Mobiltelefonen und Tablet-Computern